Este artigo traz a lista de jogos da Seleção Curaçauense de Futebol até hoje.

Lista

De 2010 a 2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Estatísticas

Veja também 
 Seleção Curaçauense de Futebol

Links Externos 
 Página da Associação Curaçauense de Futebol no FIFA.com
 Curaçau no ELO Ratings

Seleção Curaçauense de Futebol